Västra Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Abborrtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Västra Abborrtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Västra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (6,46 ha)
Västra Abborrtjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)
Västra Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (2,5 ha)

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn